Алекса́ндр Ива́нович Харито́нов:
 Харитонов, Александр Иванович (1948—2021) — советский и российский актёр, писатель, поэт, драматург, художник.
 Харитонов, Александр Иванович (1927—2001) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.